Ала́на Рей (;  9 лютого 1988 року, Фріхолд, Нью-Джерсі, США) — американська порноакторка та фотомодель.

Біографія 

Алана Рей народилась у Фріхолд, штат Нью-Джерсі, США. Почала свою кар'єру в порноіндустрії 2008 року, коли їй було 20 років. Протягом усієї своєї кар'єри працювала з багатьма студіями, в тому числі з такими як, Playgirl, Penthouse, Vivid, Digital Playground, Naughty America та Adam and Eve.

Фільмографія 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
<small>
2008
 3rd Degree — All Alone 4
 Zero Tolerance — Blow Me Sandwich 13
 Digital Sin — I Love Big Toys 17
 Pure Play Media — My Sister's Hot Friend 15
 Red Light District — Rain Coater's Point of View 9
 Diabolic Video — Tease Before The Please 3
 Evil Angel — Work It Work It Get It Get It 2
2009
 Juicy Entertainment — All Ditz and Jumbo Tits 10
 Wicked Pictures — Anytime Anywhere
 Diabolic Video — Ass For Days 7
 Bang Bros — Ass Parade 22
 Evil Angel — Ass Titans 3
 Brazzers — Baby Got Boobs 1
 Legend Video — Big Boob Circus
 3rd Degree — Big Boob Orgy 2
 Mile High — Big Breast Nurses 2
 Pulse Distribution — Big Tits Boss 9
 Penthouse — Blondes in Black Leather
 Immoral Productions — Blowjob Winner 3
 Penthouse — Booby Trap
 Elegant Angel — Busty Housewives 3
 Xplor Media Group — California College Student Bodies 60
 Wicked Pictures — Carnal Sensations
 Adam & Eve — Dangerous Curves
 Mercenary Pictures — Dark Side of Marco Banderas 3
 Juicy Entertainment — Do Me Right 3
 Red Light District — Don't Let Daddy Know 7
 Vivid — Flashback
 New Sensations — Fresh Outta High School 15
 New Sensations — Fresh Outta High School 18
 JM Productions — Fucked Up Handjobs 6
 Pure Play Media — Housewife 1 on 1 14
 Exquisite — I Like Phat Bunz 5
 Jules Jordan Video — Innocent Until Proven Filthy 5
 Bang Productions — Magical Feet 5
 Wicked Pictures — Mikayla Chronicles
 Pulse Distribution — Monster Curves 5
 Penthouse — My Wife's a Tramp
 Pure Play Media — Naughty Country Girls 1
 Pure Play Media — Pigtails Round Asses 10
 Digital Playground — Push 2 Play
 Adam & Eve — Rawhide 2
 Exquisite — Show Me Your Tits 2
 Hustler Video — This Ain't Beverly Hills 90210 XXX
 Wicked Pictures — Titter
 Zero Tolerance — War on a Rack
 Adam & Eve — Wet Bombshell Blondes
</td><small>
2010
 Mile High — Babysitter Diaries 1
 Smash Pictures — Big Boob Car Wash
 Bang Productions — Big Tit Cream Pie 6
 Exquisite — Big Tit Obsession
 Jules Jordan Video — Big Tits At School 8
 Pulse Distribution — Big Tits Boss 15
 Brazzers — Big Tits in Sports 5
 Jules Jordan Video — Big Tits In Uniform 1
 JM Productions — Big Titty Squirters
 Elegant Angel — Big Wet Tits 9
 Immoral Productions — Blowjob Winner 6
 Vouyer Media — Bombshell Bottoms 6
 Vivid — Brand New Faces 26
 Pink Visual — Couples Seduce Teens 14
 Penthouse — Dinner Affair
 Pulse Distribution — Double D-Licious
 Immoral Productions — Fluffers 1
 Immoral Productions — Fluffers 3
 Pure Play Media — Fluffers 6
 Digital Playground — Fly Girls
 Immoral Productions — Fuck a Fan 7
 Immoral Productions — Fuck a Fan 10
 Immoral Productions — Fuck a Fan 11
 Elegant Angel — Fuck My Tits 6
 Juicy Entertainment — Handjob Spectacles
 Immoral Productions — Handjob Winner 5
 Immoral Productions — Handjob Winner 6
 Immoral Productions — Handjob Winner 7
 Penthouse — Immoral Hotel
 Daring — In a Glimpse
 Adam & Eve — Kayden's College Tails
 New Sensations — Killer Kurves
 JM Productions — Look at Me Whore 2
 Vivid — Meggan's Big Ass Adventure
 Lethal Hardcore — More Cushion For The Pushin 4
 Pure Play Media — My Dad's Hot Girlfriend 4
 Muffia — My Sexy Life 4
 Pure Play Media — Naughty Rich Girls 2
 Digital Playground — Nymphomaniac
 Mile High — Pornstar Athletics 3
 New Sensations — Pound The Round POV 4
 Evil Angel — POV Jugg Fuckers 3
 Brazzers — Real Wife Stories 7
 Porn.com — Round Juicy Butts 5
 Penthouse — Sex Driven
 Digital Sin — She's Gonna Blow POV 2
 Evil Angel — Suck Balls 1
 Adam & Eve — Sunshine Highway 2
 Hustler Video — This Ain't The Bachelor XXX
 Jules Jordan Video — This Butt's 4 U 6
 Digital Playground — Titlicious 2
 Pure Play Media — Titterific 2
 Vouyer Media — Top Heavy Homewreckers
<small>
2011
 Exquisite — Addams Family: An Exquisite Films
 Digital Playground — Bad Girls 7
 Lethal Hardcore — Big Black Beef Stretches Little Pink Meat 7
 Exquisite — Big Bouncing Boobies
 Brazzers — Big Tits at Work 12
 Brazzers — Big Tits in Sports 7
 Bluebird Films — Blue Collar Boobs
 Evil Angel — Boob Bangers 8
 Jules Jordan Video — Bra Busters 2
 Evil Angel — Busty Anal Beauties
 Brazzers — Doctor Adventures.com 9
 Jules Jordan Video — Double Vision 3
 Exquisite — Hot Blonde Bimbos
 Pure Play Media — Housewife 1 on 1 19
 West Coast Productions — Housewives Gone Black 12
 Pulse Distribution — In the VIP 5
 Evil Angel — Interracial Fuck Sluts 2
 Jules Jordan Video — Jerkoff Material 6
 Juicy Entertainment — Juicy Entertainment
 Jules Jordan Video — Lex the Impaler 7
 Jules Jordan Video — Mandingo Massacre
 Jules Jordan Video — Mandingo: Hide Your Wives
 Digital Playground — Masseuse
 Penthouse — Orgasm
 Jules Jordan Video — Pornstars Punishment 3
 Pulse Distribution — Real Workout 3
 Pure Play Media — Snort That Cum 8
 Exquisite — Supergirl XXX: An Extreme Comixxx Parody
 Hustler Video — This Ain't ESPN XXX
 Blacks On Blondes — Thrilla in Vanilla 8
 Pure Play Media — Titterific 11
 Rodnievision — We Swallow 32
|}

Примітки

Посилання 

Сторінки на офіційних ресурсах

 
 
 Сторінка Alanah Rae  на сайті Twitter
 Сторінка Alanah Rae  на сайті LAdirectmodels.com
 Alanah Rae  на сайті ClubAlanahRae.com

Американські порноакторки